Cerro Pelado – comune della comarca di Ngäbe-Buglé, Panama
Cerro Pelado – montagna della Spagna